Шуша:
 Шуша — город в Азербайджане.
 Шуша (Луис Фернандо Коэльо Сайдел; род. 1986) — бразильский игрок в мини-футбол.
 Шуша (Мария да Граса Менегел); род. 1963) — бразильская телеведущая, певица, актриса и фотомодель.
 «Шуша» — итальянский фильм 1946 года.
 «Шуша» — украинский сериал 2021 года.
 Шуша — футбольный клуб из города Шуша.